Arosenius är ett svenskt efternamn som 2015 bars av 58 personer och kan syfta på:

Släkt
 Arosenius (släkt)

Personer
 Carl Fredric Arosenius (1778–1839), fabrikör och politiker
 Edvard Arosenius (1867–1959), statistiker
 Erik Arosenius (1880–1953), målare och ingenjör
 Henrik Arosenius (1841–1901), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Ivar Arosenius (1878–1909), konstnär och bilderboksförfattare
 Jacob Fredrik Neikter Arosenius (1809–1890), militär och topograf
 Karin Arosenius (1851–1932), skulptör
 Louise Arosenius (1865–1946), lärare och översättare
 Maria Fredrika Arosenius (1869–1959), konsthantverkare, översättare och psalmförfattare
 Pehr Arosenius (1718–1783), präst
 Per Conrad Arosenius (1798–1857), präst och riksdagsman
 Per-Axel Arosenius (1920–1981), skådespelare

Övrigt
 Aroseniusskolan – högstadieskola i Älvängen
 Aroseniusvägen – gata i Södra Ängby, Stockholm
 Självporträtt (Ivar Arosenius, 1906) – målning återgiven på svenskt frimärke 1978

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn